XVIII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 27 сентября 2008 по 2 мая 2009 года с участием 7 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. До начала турнира от участия отказался днепропетровский «Локомотив». На предварительном 7 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, в котором разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—7-е места, также провели серии плей-офф, определив неудачников сезона.

Предварительный этап 

 За победы 3:0, 3:1 начислялось 3 очка, за поражения 0:3, 1:3 — 0; за победу со счетом 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1.
 За две неявки киевскому «Локомотиву» засчитаны поражения без начисления очков.
 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Плей-офф

За 1—4-е места

За 5—6-е места 
Серия до 3-х побед

Переходные матчи

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Дмитрий Сторожилов, Андрей Дьячков, Зоран Йованович, Дмитрий Терёменко, Александр Стаценко, Евгений Капаев, Денис Фомин, Сергей Гуменюк, Евгений Желевский, Вадим Лихошерстов, Ян Ерещенко, Сергей Тютлин. Тренер — Юрий Филиппов.

 «Будивельнык-Динамо-Буковина» (Черновцы): Андрей Савин, Виталий Сухинин, Евгений Бойко, Константин Жилинский, Игорь Антонюк, Сергей Пришляк, Сергей Середа, Евгений Жоров, Игорь Меркушов, Роман Приходько, Олег Витриховский, Игорь Витюк. Тренер — Юрий Мельничук.

 «Крымсода» (Красноперекопск): Виктор Щекалюк, Александр Фурман, Руслан Шевцов, Артём Беспалов, Юрий Петунин, Игорь Пушкаренко, Николай Пасажин, Артём Дигтяренко, Сергей Дяков, Ярослав Мазур, Александр Чечин. Тренер — Сергей Скрипка.

Высшая лига «А» 

 «Локомотив-2» (Киев) и «Зарево» (Макеевка) по ходу сезона снялись с соревнований.
 Планировалось, что в 1/2 финала плей-офф в серии до 3-х побед сыграют: «Факел» — МВК «Одесса-Диамант» и СДЮСШ-ВДАУ — «Новатор». Но матчи, которые должны были пройти по системе 2-2-1 28, 29 марта, 4 и при необходимости 5 и 11 апреля, не состоялись, и была утверждена итоговая классификация регулярного чемпионата.

Высшая лига «Б»

Первый этап 

 «Львов» и «Аэропорт-Борисполь» по ходу сезона снялись с соревнований.

1—4-е места 

 «Универ-Газмаш» не явился на игры финального этапа и ему были засчитаны технические поражения без начисления очков; в финальном этапе учитывались показатели первого этапа.

Первая лига

Подгруппа А 

 «Юракадемии-2-ХОВУФКС» за три неявки засчитаны технические поражения без начисления очков.

Подгруппа Б 

 «Педуниверситету-ШВСМ» за две неявки засчитаны технические поражения без начисления очков.

1—4-е места 

 «Локомотиву-3-ХГУФК» и «Крымсоде-2» за две неявки и несостоявшийся очный поединок засчитаны технические поражения без начисления очков.

5—7-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2008 год в волейболе
2009 год в волейболе